Belisarius bezeichnet

 Belisar, einen oströmischen General und Feldherr
 Belisarius (Gattung), eine Gattung der Skorpione